El nombre CSS Diana se refiere a dos buque adquiridos por la Armada de los Estados Confederados:

 CSS Diana (1861), buque adquirido con los buques CS Bayou City y Neptune.
 CSS Diana (1862), buque adquirido por la confederación, capturado por los Estados Unidos y recapturado.
Nombres de buques confederados